Змагання з фехтування на рапірах в командні першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2017 пройшли 24 липня.

Медалісти

Змагання

5–8 місце

9–14 місце

13–14 місце

Фінальне положення

Посилання 
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2017